Relax:
 RELAX — польский ежемесячный журнал комиксов (1976—1981).
 «Relax» — песня британской группы Frankie Goes to Hollywood.
 «Relax» — сингл российской певицы Мари Краймбрери 2022 года.
 «Relax FM» — российская радиостанция.
 RELAX NG — язык описания структуры XML-документа.
 «Relax Your Mind» — совместная песня американской группы Boyz II Men и певицы Faith Evans.

См. также 
 Релаксация (значения)